Rothkirchen ist deutscher Ortsname von
 Líbeznice bei Prag, Tschechien
 Roșia de Secaș in Siebenbürgen, Rumänien

Siehe auch:
 Livia Rothkirchen (1922–2013), israelische Holocaust-Forscherin
 Rote Kirche
 Rothenkirchen
 Rotenkirchen